Лига студентов-художников — художественные учебные заведения США.

 Лига студентов-художников Вашингтона
 Лига студентов-художников Лос-Анджелеса
 Лига студентов-художников Нью-Йорка
 Лига студентов-художников Филадельфии
 Лига студентов-художников Чикаго